

Personnes 

 Aimee Teegarden (née en 1989), actrice et mannequin américaine.
 Bonnard J. Teegarden, astrophysicien américain.
 , batteur et chanteur américain.

Autres 

 L'étoile de Teegarden et ses deux planètes connues, Teegarden b et Teegarden c.